Balla – wioska w Irlandii
 Giacomo Balla (1871–1958) – malarz włoski
 Vladimír Balla (ur. 1967) – pisarz słowacki